Se denomina tabor a una unidad militar del ejército colonial español equivalente a un pequeño batallón. Dos tabores se agrupaban para formar un Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas en la del Protectorado Español de Marruecos.

En la actualidad, el Ejército de Tierra español mantiene la denominación de tabor  para las subunidades de los dos Grupos de Fuerzas de Regulares ubicados, respectivamente, en Ceuta y Melilla.

Tabor
Unidades militares por tamaño